Michael Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Michael Dittrich (Dirigent), deutscher Dirigent 
 Michael Dittrich (Journalist) (1957–2022), deutscher Sportjournalist